Alcalá es un topónimo español que designa a diversas localidades relacionadas con la presencia de un castillo. La palabra es una castellanización del árabe al-qala`a (القلعة), que significa literalmente «el castillo». Alcalá puede referirse a:

Municipios y localidades
 Alcalá (Valle del Cauca), en el Valle del Cauca, Colombia; su gentilicio es alcalaíno-a.
 Villa Alcalá, en el departamento de Chuquisaca, Bolivia; su gentilicio es alcaleño-a.

En España
 Alcalá (Guía de Isora), pedanía del municipio de Guía de Isora, provincia de Santa Cruz de Tenerife, su gentilicio es alcalanero-a.
 Alcalá de Chivert, provincia de Castellón, su gentilicio es chivertense o alcalaíno-a o gaspachero-a.  
 Alcalá de Ebro, provincia de Zaragoza, su gentilicio es alcalero-a.
 Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla, su gentilicio es alcalareño-a o panadero-a.
 Alcalá de Gurrea, provincia de Huesca, su gentilicio es alcalaíno-a.
 Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, su gentilicio es complutense o alcalaíno-a.
 Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, su gentilicio es alcalaero-a.
 Alcalá de la Vega, provincia de Cuenca, su gentilicio es alcaleño-a.
 Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, su gentilicio es alcalaíno-a.
 Alcalá de Moncayo, provincia de Zaragoza, su gentilicio es alcalaíno-a o alcalero-a.
 Alcalá del Júcar, provincia de Albacete, su gentilicio es alcalaeño-a.
 Alcalá del Río, provincia de Sevilla, su gentilicio es alcalareño-a.
 Alcalá del Valle, provincia de Cádiz, su gentilicio es alcalareño-a.
 Alcalá la Real, provincia de Jaén, su gentilicio es alcalaíno-a.
 Valle de Alcalá, provincia de Alicante, su gentilicio es alcalanero-a.
 Valverde de Alcalá, Comunidad de Madrid, su gentilicio es valverdeño-a.

En Filipinas
 Alcalá (Cagayán)
 Alcalá de Pangasinán

Geografía y urbanismo 
 Calle de Alcalá, en Madrid.
 Puerta de Alcalá, en Madrid.
 Castillo de Alcalá la Vieja, en el término municipal de Alcalá de Henares.

Apellido 
 Alcalá Galiano, varios.
 Diego de Alcalá, misionero franciscano español.
 Gregorio Alcalá-Zamora Caracuel, senador y político español del .
 José Alcalá-Zamora Franco, senador y político español del .
 José Celso Barbosa Alcalá, político puertorriqueño.
 José Eustaquio Alcalá-Zamora Caracuel, vicepresidente de la Diputación Provincial de Córdoba entre 1871 y 1873.
 Juan Antonio Alcalá, periodista español.
 Luis de Alcalá (regidor), financiero español del .
 Luis de Alcalá, fraile y economista español del .
 May Lorenzo Alcalá, escritora argentina.
 Niceto Alcalá-Zamora Castillo, jurista y profesor de Derecho procesal del .
 Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la Segunda República Española.
 Pedro de Alcalá, lingüista del .
 Pedro de Alcalá, religioso venezolano.
 Raúl Alcalá, ciclista mexicano.

Instituciones
 Universidad de Alcalá (histórica), fundada en 1499, una de las más importantes en España entre los siglos XVI y XIX.
 Universidad de Alcalá, fundada en 1977.

Transporte
 Alcalá (estación), del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá.
 Estación de Alcalá de Henares, fundada en 1859.
 Estación de Alcalá de Henares Universidad, fundada en 1975.

Además
 Alcalá (revista), creada en 1952 bajo el patrocinio del ministro franquista «aperturista» de Educación, Joaquín Ruiz Giménez.